Jim Thompson (auteur)
 Jim Thompson (zakenman)